Niemcy:
 Dortmund-Oespel – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Oespel – przystanek kolejowy w Dortmundzie